Parti démocratique de gauche peut désigner :
 une formation politique de Turquie, le Demokratik Sol Parti ;
 Parti de la gauche démocratique, un parti équatorien ;
 Parti démocratique jordanien de la gauche, un parti jordanien ;
 une formation politique d'Italie, le PDS.